Взыска́ние, Взыск:
 Взыскание — мера наказания за нарушение служебной дисциплины или каких-либо обязательств.
 Дисциплинарное взыскание — дисциплинарное наказание.
 Взыскание долгов — принуждение по возврату одолженного.
 Церковные взыскания — наказание в церкви.
 Денежное взыскание — наказание деньгами или штраф.
 «Взыскание погибших» — икона.
 Взыск — иск, жалоба, требование, претензия.

См. также 

 Деликт